Harz kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Otto Harz
 Carl Karl Otto Harz

Robotskapade auktorsförkortningar